Japonia:
 Kiso - rzeka
 Kiso - góry

Inne:
 (2271) Kiso - planetoida
 KISO - kod ICAO lotniska Kinston Regional Jetport

Zobacz też:
 Kiesow